Terrana – cognome italiano
 Emanuele Terrana – politico italiano
 Mike Terrana – batterista statunitense